

Cinema
 Crooked River – film del 1950 diretto da Thomas Carr

Geografia
Crooked River può riferirsi a vari fiumi:

Australia
 Crooked River (Australia) – fiume nel Nuovo Galles del Sud

Canada
 Crooked River (Canada) – fiume nella Columbia Britannica
 Crooked River Provincial Park

Nuova Zelanda
 Crooked River (Nuova Zelanda) – fiume nell'Isola del Sud

Stati Uniti d'America
 Crooked River (Florida) – fiume in Florida
 Crooked River (Georgia) – fiume in Georgia 
 Crooked River (Idaho) – fiume nell'Idaho
 Crooked River (Machias) – fiume nel Maine, affluente del Machias River
 Crooked River (Songo) – fiume nel Maine, affluente del Songo River
 Crooked River (Maryland) – fiume nel Maryland
 Crooked River (Massachusetts) – fiume nel Massachusetts
 Crooked River (Michigan) – fiume nel Michigan
 Crooked River (Missouri) – fiume nel Missouri
 Crooked River (Oregon) – fiume nell'Oregon